Staffanstorp (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Skåne län
Staffanstorp (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente